Slovní spojení zlaté tele má více významů: 

Zlaté tele – modla v bibli popisovaná jako symbol modloslužebnictví,
Zlaté tele (román), v ruštině Золотой телёнок – sovětský satirický román  Ilji Ilfa a Jevgenije Petrova z roku 1931, 
Zlaté tele (film), v ruštině Золотой телёнок – sovětská filmová komedie z roku 1968,
Zlaté tele (cena), v nizozemštině Gouden Kalf – kategorie uměleckých cen Nizozemského filmového festivalu udělovaných od roku 1981.